Арсенальная улица — древняя улица в Зареченском районе Тулы.

История 
В 1718 году в центре Кузнецкой слободы появился оружейный двор, в котором находились кузницы и склады. Впоследствии склад запустел и на его месте в 1787 году появился склад вооружения — арсенал, а прилегающая площадь стала называться Арсенальной. Площадь в народе называлась Хопром и на ней устраивали базар. Затем улица, проходящая через площадь, тоже получила название Арсенальная.

Улица начинается у Ряжского вокзала и проходит вертикально через Зареченский район до границы города.

Пересекает следующие улицы 
 Ряжская улица
 Улица Галкина
 Октябрьская улица
 Демидовская улица
 Комсомольская улица
 Штыковая улица
 Заварная улица
 Ствольная улица
 Курковая улица
 Дульная улица

Источники 
 Рассаднев С.А «Прогулки по улицам Тулы».

Улицы Тулы